bon komunalny
 bon oświatowy
 bon pieniężny
 bon skarbowy
 bon towarowy
 bon towarowy PeKaO
 Bon – buddyjskie obchody ku czci zmarłych
 Bön – starożytna tybetańska tradycja
 Cap Bon – francuska nazwa półwyspu Al-Watan al-Kibli i położonego na nim przylądka Ar-Ras at-Tajjib w Tunezji

Zobacz też:
 Bonn, Bony